Vladimír Růžička, češki hokejist, * 6. junij 1963, Most, Češka.

Růžička je velik del kariere igral za klub HC Litvínov, v ligi NHL je med sezonama 1990 in 1994 igral za klube Edmonton Oilers, Boston Bruins in Ottawa Senators, kariero pa je končal v sezoni 2000 pri klubu HK Slavija Praga. Za Češkoslovaško reprezentanco je igral na petih svetovnih prvenstvih, na katerih je osvojil eno zlato, eno srebrno in dve bronasti medalji, in dvojnih olimpijskih igrah, za Češko reprezentanco pa na enih olimpijskih igrah, na katerih je bil dobitnik zlate medalje.

V letih 1986 in 1988 je prejel nagrado Zlatá hokejka za najboljšega češkoslovaškega hokejista leta. Leta 2004 je bil sprejet v Češki hokejski hram slavnih.

Pregled kariere

|-
| Češkoslovaška
| Evropsko ml. prvenstvo A
| 79
|
| 3
| 1
| 2
| 3
|
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HC Litvínov
| Češkoslovaška liga
| 79/80
|
| 9
| 1
| 1
| 2
|
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HC Litvínov
| Češkoslovaška liga
| 80/81
|
| 41
| 12
| 13
| 25
|
| 10
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Češkoslovaška
| Evropsko ml. prvenstvo A
| 81
|
| 5
| 8
| 8
| 16
|
| 18
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Češkoslovaška
| Svetovno ml. prvenstvo A
| 81
|
| 5
| 5
| 0
| 5
|
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HC Litvínov
| Češkoslovaška liga
| 81/82
|
| 44
| 27
| 22
| 49
|
| 50
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Češkoslovaška
| Svetovno ml. prvenstvo A
| 82
|
| 7
| 8
| 1
| 9
|
| 6
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HC Litvínov
| Češkoslovaška liga
| 82/83
|
| 43
| 22
| 24
| 46
|
| 40
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Češkoslovaška
| Svetovno ml. prvenstvo A
| 83
|
| 7
| 12
| 8
| 20
|
| 6
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Češkoslovaška
| Svetovno prvenstvo A
| 83
|
| 10
| 3
| 1
| 4
|
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HC Litvínov
| Češkoslovaška liga
| 83/84
|
| 44
| 31
| 23
| 54
|
| 50
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Češkoslovaška
| Olimpijske igre
| 84
|
| 7
| 4
| 6
| 10
|
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HC Litvínov
| Češkoslovaška liga
| 84/85
|
| 41
| 38
| 22
| 60
|
| 29
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Češkoslovaška
| Kanadski pokal
| 85
|
| 5
| 0
| 0
| 0
|
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Češkoslovaška
| Svetovno prvenstvo A
| 85
|
| 10
| 8
| 3
| 11
|
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HC Litvínov
| Češkoslovaška liga
| 85/86
|
| 43
| 41
| 32
| 73
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Češkoslovaška
| Svetovno prvenstvo A
| 86
|
| 10
| 4
| 11
| 15
|
| 6
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HC Litvínov
| Češkoslovaška liga
| 86/87
|
| 39
| 29
| 21
| 50
|
| 46
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Češkoslovaška
| Svetovno prvenstvo A
| 87
|
| 10
| 3
| 3
| 6
|
| 10
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Češkoslovaška
| Kanadski pokal
| 87
|
| 6
| 2
| 0
| 2
|
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Dukla Trenčín
| Češkoslovaška liga
| 87/88
|
| 44
| 38
| 27
| 65
|
| 70
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Češkoslovaška
| Olimpijske igre
| 88
|
| 8
| 4
| 3
| 7
| 0
| 12
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Dukla Trenčín
| Češkoslovaška liga
| 88/89
|
| 45
| 46
| 38
| 84
|
| 42
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Češkoslovaška
| Svetovno prvenstvo A
| 89
|
| 10
| 7
| 7
| 14
| +11
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HC Litvínov
| Češkoslovaška liga
| 89/90
|
| 32
| 21
| 23
| 44
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Edmonton Oilers
| NHL
| 89/90
|
| 25
| 11
| 6
| 17
| -21
| 10
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Boston Bruins
| NHL
| 90/91
|
| 29
| 8
| 8
| 16
| +1
| 19
|
| 17
| 2
| 11
| 13
|
| 0
|-
| Boston Bruins
| NHL
| 91/92
|
| 77
| 39
| 36
| 75
| -10
| 48
|
| 13
| 2
| 3
| 5
|
| 2
|-
| Boston Bruins
| NHL
| 92/93
|
| 60
| 19
| 22
| 41
| -6
| 38
|
|
|
|
|
|
|
|-
| EV Zug
| Švicarska liga
| 92/93
|
|
|
|
|
|
|
|
| 6
| 2
| 2
| 4
|
| 14
|-
| Ottawa Senators
| NHL
| 93/94
|
| 42
| 5
| 13
| 18
| -21
| 14
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Slavija Praga
| Češka liga
| 94/95
|
| 44
| 29
| 24
| 53
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Slavija Praga
| Češka liga
| 95/96
|
| 37
| 21
| 44
| 65
|
|
|
| 5
| 2
| 1
| 3
|
|
|-
| Slavija Praga
| Češka liga
| 96/97
|
| 44
| 22
| 32
| 54
|
| 40
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Slavija Praga
| Češka liga
| 97/98
|
| 49
| 20
| 40
| 60
|
| 60
|
| 5
| 0
| 6
| 6
|
| 6
|-
| Češka
| Olimpijske igre
| 98
|
| 6
| 3
| 0
| 3
| +2
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Slavija Praga
| Češka liga
| 98/99
|
| 50
| 25
| 31
| 56
|
| 67
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Slavija Praga
| Češka liga
| 99/00
|
| 21
| 5
| 8
| 13
| -2
| 16
|
|
|
|
|
|
|
|-
| bgcolor="#7FFF00" |Skupaj
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |1012
| bgcolor="#7FFF00" |582
| bgcolor="#7FFF00" |563
| bgcolor="#7FFF00" |1145
| bgcolor="#7FFF00" |-46
| bgcolor="#7FFF00" |719
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |46
| bgcolor="#7FFF00" |8
| bgcolor="#7FFF00" |23
| bgcolor="#7FFF00" |31
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |22
|}

Zunanje povezave 
 

Živeči ljudje
Češki hokejski centralni napadalci
Češki hokejski trenerji
Olimpijski tekmovalci za Češkoslovaško
Olimpijski tekmovalci za Češko
Hokejisti Zimskih olimpijskih iger 1984
Hokejisti Zimskih olimpijskih iger 1988
Hokejisti Zimskih olimpijskih iger 1998
Prejemniki zlatih olimpijskih medalj za Češko
Češkoslovaški hokejski reprezentanti
Češki hokejski reprezentanti
Izbrani na naboru lige NHL (Toronto Maple Leafs)
Izbrani na naboru lige NHL leta 1982
Hokejisti HC Litvínov
Hokejisti HK Dukla Trenčín
Hokejisti Edmonton Oilers
Hokejisti Boston Bruins
Hokejisti EV Zug
Hokejisti Ottawa Senators
Hokejisti HK Slavija Praga
Sprejeti v Češki hokejski hram slavnih